Порпора () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Порпора, Никола (1686—1768) — итальянский композитор и педагог, представитель неаполитанской оперной школы.
 Порпора, Паоло (1617—1673) — итальянский художник XVII в., мастер натюрмортов и анималистического жанра.